Bojište je naseljeno mjesto u općini Sanski Most, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službene mrežne stranice općine Sanski Most

Naselja u Federaciji Bosne i Hercegovine
Sanski Most